Евгений Сергеевич Юрасов (19 декабря 1921 года, Раменское — 11 марта 2008 года, Москва) — советский военный деятель, генерал-полковник артиллерии. Герой Социалистического Труда.

Биография 

Евгений Сергеевич Юрасов родился 19 декабря 1921 года в Раменском в семье рабочего.

В 1939 году по окончании 10-го классов Раменской средней школы № 1 поступил во 2-й Московский медицинский институт имени И. В. Сталина, где проучился только 2 месяца.

Осенью 1939 года был призван в ряды РККА. В полковой школе обучился специальности наводчика 76-мм пушки. В составе артиллерийского полка принимал участие в советско-финской войне, был ранен.

В начале Великой Отечественной войны старший сержант Юрасов, пройдя переподготовку, стал офицером, после чего воевал в составе 115-го артиллерийского полка 43-й зенитной артиллерийской бригады в должности командира орудия, командира огневого взвода, командира батареи и начальника штаба дивизиона. принимал участие в обороне Ленинграда, прорыве и снятии блокады.

В ряды ВКП(б) вступил в 1942 году.

После войны продолжил службу в частях зенитной артиллерии. Закончил экстерном Пушкинское училище радиоэлектроники, а в 1954 году закончил Артиллерийскую академию имени Ф. Э. Дзержинского. Служил на должностях командира полка, командира 1-й Гвардейской зенитной артиллерийской дивизии, заместителя командующего зенитной артиллерией и зенитными ракетными войсками Московского округа ПВО, командиром Ярославского корпуса ПВО.

В 1968 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова.

С 1966 по 1972 годы служил первым заместителем командующего, а с августа 1969 года — командующим 2-й отдельной армией ПВО (Минск). С сентября 1972 по 1978 годы — начальник 4-го Главного управления Министерства обороны СССР. С 2 октября 1978 по 15 июня 1987 года — первый заместитель Главнокомандующего Войск ПВО страны.

Неоднократно выполнял специальные задания Совета Министров СССР в странах социалистического содружества, в том числе и «горячих» точках: Афганистане, Сирии, Ливане, Вьетнаме. В-частности, во время боевых действий Ливанской войны длительное время находился в действующей сирийской армии, возглавляя работу по анализу боевого применения ВВС и ракетного вооружения Израиля и подготавливая срочные предложения по техническому совершенствованию вооружения советской войсковой ПВО.

В качестве первого заместителя главнокомандующего ПВО Юрасов руководил работами по созданию, испытанию на полигонах и подготовке к серийному производству вооружения и новой техники для войск ПВО страны.

В канун XXVI съезда КПСС, указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 февраля 1981 года генерал-полковнику артиллерии Евгению Сергеевичу Юрасову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот» «за большие заслуги в развитии и освоении вооружения и военной техники».

22 июля 1987 года на волне «профилактических мероприятий» после пролёта Руста генерал-полковник Евгений Сергеевич Юрасов был уволен с военной службы.

Жил в Москве. Вёл общественную работу, возглавлял организацию «Ветераны ГУВ Войск ПВО страны». Умер 11 марта 2008 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот»;
 Орден Ленина;
 Два ордена Красного Знамени;
 Орден Отечественной войны 1-й степени;
 Два ордена Красной Звезды;
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени;
 Медали;
 Иностранные награды.

Примечания

Ссылки 

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище